Овсянникова — деревня в Тобольском районе Тюменской области. Административный центр в Овсянниковского сельского поселения.

Автобусное сообщение. Расположена на берегу озера Овсянивское.

Население

Инфраструктура 
 Школа

Улицы 
 Нагорная улица
 Светлая улица
 Лесная улица
 Новая улица
 Улица Газовиков
 Переулок Ветеранов
 Советская улица
 Береговая улица
 Зеленый переулок
 Подгорная улица
 Улица Мельникова

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района